A Sony név az alábbiakra utalhat:
 Sony Corporation, eredetileg japán szórakoztatóelektronikai vállalat.
 A Sony márkanév, a fenti vállalat által készített termékek védjegye.
 Sony Music Entertainment, nemzetközi zeneműkiadó.
 Sony Pictures Entertainment, a Sony médiakonglomerátum filmgyártó vállalata
 Sony Pictures Television, a Sony televíziós gyártó és forgalmazó stúdiója, a Sony Pictures Entertainment részlege
 Sony Entertainment Television
 Sony Interactive Entertainment, a Sony videójáték-gyártó vállalata
 Sony Financial Holdings, a Sony költségvetési ellenőrző vállalata
 Sony Digital Audio Disc Corporation, a Sony CD, DVD, UMD, Blu-ray lemezeket gyártó vállalata
 Sony Mobile Communications, a Sony mobiltelefonokat és tartozékait gyártó vállalata